Femtende etape af Tour de France 2007 var en 196 km lang etape som gik fra Foix til Loudenvielle. Etapen indeholdte 2 spurter og 5 bjergpasseringer; 2 kategori 2 stigninger, 2 kategori 1 stigninger og 1 HC-stigning.

 Etape: 15
 Dato: 23. juli
 Længde: 196 km
 Danske resultater:
 11. Michael Rasmussen + 5.31
 Gennemsnitshastighed: 35.1 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Saint-Girons) 
Efter 68 km

2. sprint (Marignac) 

Efter 127 km

1. bjerg (Col de Port) 
2. kategori stigning efter 27,5 km

2. bjerg (Col de Portet d'Aspet) 
2. kategori stigning efter 98,5 km

3. bjerg (Col de Menté) 
1. kategori stigning efter 114 km

4. bjerg (Port de Balès) 
HC-stigning efter 159,5 km

5. bjerg (Col de Peyresourde) 
1. kategori stigning efter 184,5 km

Resultatliste

Udgående ryttere 
 47 Fred Rodriguez fra Predictor-Lotto udgik under etapen med maveproblemer og skader efter er styrt på den 11. etape.
 64 Cyril Dessel fra ag2r udgik under etappen.
 109 Christophe Le Mevel fra Crédit Agricole udgik under etapen med en skulderskade efter at han styrtede på nedkørslen fra Col de Port.
 151 Filippo Pozzato fra Liquigas stillede ikke til start.
 165 Philippe Gilbert fra Française des Jeux stillede ikke til start på grund af maveproblemer og feber.

15

en:2007 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 15